Butu, nom alternatif du boto, un dauphin d'eau douce.
 Butu est aussi le nom d'un de ces animaux capturés en même temps qu'Apure.

Toponyme 
 Big Butu, village du Cameroun
 Matoh Butu, village du Cameroun
 Mofako Butu, village du Cameroun

Patronyme 
 , homme politique philippin